Lipservice — студийный альбом швейцарской рок-группы Gotthard и первый альбом группы, вышедший на лейбле Nuclear Blast, издан в 2005 году.

Lipservice был полностью записан в собственной студии близ Лугано, а микшировался в бельгийской Galaxy Studios. Продюсерами этого альбома стали Roland Prent и Leo Leoni.

Список композиций 
 All We Are
 Dream On
 Lift U Up
 Everything I Want
 Cupid‘s Arrow
 I Wonder
 I‘m Alive
 I‘ve Seen An Angel Cry
 Stay For The Night
 Anytime Anywhere
 Said & Done
 The Other Side Of Me
 Nothing Left At All
 And Then Goodbye
 Бонус треки:
 Can’t Stop
 Nobody Home
 Round And Round

Участники записи 
 Steve Lee — вокал
 Leo Leoni — гитара, бэк-вокал
 Freddy Scherer — гитара, бэк-вокал
 Marc Lynn — бас-гитара
 Hena Habegger — ударная установка
 Nicolo Fragile — клавишные

Альбомы хеви-метала
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы Gotthard